Calle 79 puede referirse a:
 la calle 79 de Manhattan;
 Calle 79 (línea de la Séptima Avenida–Broadway), estación en la línea de la Séptima Avenida-Broadway del Metro de Nueva York; o
 Calle 79 (línea West End), estación en la línea West End del Metro de Nueva York.